Die 11. Badminton-Weltmeisterschaft fanden 1999 in Kopenhagen, Dänemark, zwischen dem 10. Mai und dem 23. Mai in der Brøndby Hallen statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Qualifikation 
Zum Erreichen des Hauptfeldes mussten 20 Doppel in die Qualifikation.

Runde 1 
 Sara Jónsdóttir / Olof Olafsdottir –  Lubna Abdel Razzak / Huda Said: ohne Kampf 
 Malin Virta / Marjaana Moilanen –  Krisztina Ádám / Csilla Fórián: 15:7, 17:14
 Elma Ong / Moira Ong –  Lily Chen / Yeping Tang: ohne Kampf 
 Linda Montignies / Monique Ric-Hansen –  Olga Gafarova / Irina Gritsenko: ohne Kampf

Runde 2 
 Sara Jónsdóttir / Olof Olafsdottir –  Olamide Toyin Adebayo / Prisca Azuine
 Malin Virta / Marjaana Moilanen –  Megan Chungu / Charity Mwape
 Archana Deodhar / Manjusha Kanwar –  Elma Ong / Moira Ong
 Linda Montignies / Monique Ric-Hansen –  Gloria Emina / Kuburat Mumini
 Tatiana Gerassimovitch / Vlada Chernyavskaya –  Lorena Bugallo / Alice Garay
 Erla Björg Hafsteinsdóttir / Drífa Harðardóttir –  Helene Abusdal / Monica Halvorsen
 Svetlana Alferova / Marina Yakusheva –  Neelima Chowdary / P. V. V. Lakshmi
 Piret Hamer / Kairi Saks –  Maria Kizil / Nadieżda Kostiuczyk

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=0C8BEFBC-C502-47FB-8C0B-A57F034F3452&draw=9

Damendoppel
Weltmeisterschaft 1999